Аурангабад — низка індійських топонімів. -абад - це суфікс, що входить до складу багатьох назв міст західної, центральної та південної Азії. 

 Аурангабад — місто, районний центр в штаті Махараштра, Індія.
 Аурангабад — округ в індійському штаті Махараштра.
 Аурангабад — дивізіон в індійському штаті Махараштра.
 Аурангабад — місто, районний центр в штаті Біхар, Індія.
 Аурангабад — округ в індійському штаті Біхар.